Grupp D i Europamästerskapet i fotboll 1996 spelades mellan den 9 och 19 juni 1996.

Tabell

Matcher

Danmark mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=DEN-POR
|nr       = 
|bild     = DEN-POR 1996-06-09.svg
|datum    = 9 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Brian Laudrup 
|mål2     =  Ricardo Sá Pinto
|arena    = Hillsborough
|spelplats= Sheffield
|publik   = 34993
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Peter Schmeichel
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Turkiet mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=TUR-CRO
|nr       = 
|bild     = TUR-CRO 1996-06-11.svg
|datum    = 11 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Goran Vlaović
|arena    = City Ground
|spelplats= Nottingham
|publik   = 22460
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Robert Prosinečki
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Turkiet

{{Resultat med trupp|id=POR-TUR
|nr       = 
|bild     = POR-TUR 1996-06-14.svg
|datum    = 14 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Fernando Couto 
|mål2     = 
|arena    = City Ground
|spelplats= Nottingham
|publik   = 22670
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Fernando Couto
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=CRO-DEN
|nr       = 
|bild     = CRO-DEN 1996-06-16.svg
|datum    = 16 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Davor Šuker Zvonimir Boban 
|mål2     = 
|arena    = Hillsborough
|spelplats= Sheffield
|publik   = 33671
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Davor Šuker
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=CRO-POR
|nr       = 
|bild     = CRO-POR 1996-06-19.svg
|datum    = 19 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Luís Figo João Vieira Pinto Domingos Paciência
|arena    = City Ground
|spelplats= Nottingham
|publik   = 20484
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  João Vieira Pinto
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Turkiet mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=TUR-DEN
|nr       = 
|bild     = TUR-DEN 1996-06-19.svg
|datum    = 19 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Brian Laudrup Allan Nielsen
|arena    = Hillsborough
|spelplats= Sheffield
|publik   = 28951
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Brian Laudrup
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp D